Илија Петровић може бити:

 Илија Петровић (историчар)
 Илија М. Петровић
 Илија Петровић Стреља